|}
Die Bahnstrecke Brescia–Cremona ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Geschichte 
Die Strecke wurde als Teil der Verbindung Voghera–Pavia–Cremona–Brescia gebaut und 1866 eröffnet. Anfangs von der Società italiana per le strade ferrate meridionali (SFM) betrieben, wurde sie 1868 an die SFAI übergeben.

Ab 1. Juli 1885 ging sie in der Rete Adriatica (RA) auf und wurde deshalb wieder von der SFM betrieben. Mit der Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes im Jahr 1905 wurde sie von den Ferrovie dello Stato (FS) betrieben.

In den 1970er Jahren erfolgte die Elektrifizierung mit 3 kV Gleichstrom.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 30
 Sergio Zaninelli: Le ferrovie in Lombardia tra Ottocento e Novecento, Il Polifilo, Milano, 1995. ISBN 88-7050-195-7.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei